

Фамилии 
Милберн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Милберн, Алан (англ. Alan Milburn; род., Тау-Лоу (англ.)русск., графство Дарем, Англия) — британский политик-лейборист.
 Милберн, Джеки (англ. Jackie Milburn; 11 марта 1924, Ашингтон — 9 октября 1988, там же) — английский футболист, нападающий.
 Милбёрн, Оливер (англ. Oliver Milburn, род. 25 февраля 1973, Дорсет) — английский актёр.

Топонимы 
  — посёлок на Южном острове Новой Зеландии.